Sergueï Novikov (né en 1938), mathématicien russe
 Siarhieï Valiantsinavitch Novikaw, ou Sergueï Valentinovitch Novikov (né en 1986), biathlète biélorusse
 Sergueï Novikov (né en 1980), fondeur russe
 Serhiy Novikov (1949-2021), judoka russe